Andrzej Sadlej – polski chemik
 Zbigniew Sadlej – polski lekkoatleta chodziarz, mistrz Polski